Jack Clarke kan avse:

 Jack Clarke (racerförare), född 1988
 Jack Clarke (fotbollsspelare), född 2000